Alantsee ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Alantsee (auch Lienhart), († 1518), Verleger und Buchhändler in Wien
 Lucas Alantsee († 1522 oder 1523), Verleger und Buchhändler in Wien, Bruder von Leonhard Alantsee
 Urban Alantsee († 1551), Drucker, Sohn von Lucas